Kostel svaté Máří Magdaleny byly v Praze dva:

 Kostel svaté Máří Magdalény (Malá Strana) – dříve kostel dominikánského kláštera, dnes sídlo Českého muzea hudby
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Přední Kopanina) – velká románská rotunda 

 Kaple
 Kaple svaté Máří Magdaleny (Holešovice) – rondel („rotunda“) u Vltavy vedle Čechova mostu